Girardot peut désigner :

Toponymes

Girardot, ville et port fluvial dans le département de Cundinamarca.

Girardot : l'une des 18 municipalités de l'État d'Aragua ;
 Girardot : l'une des 9 municipalités de l'État de Cojedes.

Autres 
 La Banque Girardot, était une banque d'investissement franco-suisse ;

Patronyme 

 Ana Girardot (1988-), actrice française ;
 Annie Girardot (1931-2011), actrice française ;
 Atanasio Girardot (1791-1813), révolutionnaire sud-américain ;
 Elsa Girardot (1973-2017), escrimeuse française ;
 Étienne Girardot (1856-1939), acteur britannique ;
 Léonce Girardot (1864-1922), pilote automobile et industriel ;
 Louis-Auguste Girardot (1856-1933), peintre orientaliste français ;
 Jean-François Girardot (1754-1819), général de brigade français ;
 Jean-Jacques Girardot (1949-), écrivain et compositeur;
 Hippolyte Girardot (1955-), acteur français ;
 Louis Abel Girardot (1848-1937), géologue ;
 Maurice Girardot (1921-2020), joueur français de basket-ball ;
 Pierre Girardot (1913-2001), homme politique français.

Lien externe 
 

Patronyme franc-comtois